Кастрильо-де-Вильявега () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Кампос. Население — 204 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 56 км.

Покровителями города считаются святой Кирико и святая дева дель Камино.

Население

Примечания

Ссылки 
 Localización de Castrillo de Villavega en Google Maps España
 Información de la localidad
 Página web sobre la localidad 
 El castillo de Castrillo de Villavega en CastillosNet

Населённые пункты Паленсии
Населённые пункты Леона
Населённые пункты Вальядолида
Населённые пункты Саморы
Муниципалитеты Паленсии